Чемпионат мира по международным шашкам 1983 года прошёл в августе в Сандомире, Польша по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменок из 4-х стран. Весь пьедестал заняли советские спортсменки — чемпионкой мира стала СССР Елена Альтшуль. Второе место заняла Ольга Левина, третье место у Живиле Сакалаускайте.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1983
1983 год в шашках
1983
Чемпионаты мира в Польше
Спорт в Польше в 1983 году
Август 1983 года
Международные спортивные соревнования в Сандомире